Portantveus de general governador de Catalunya: càrrec entre els segles  i .
 Governador general de Catalunya: càrrec entre 1935 i 1936, durant la Segona República Espanyola